En Pologne, Mikołajewice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mikołajewice, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Mikołajewice, un village du powiat de Pabianice,
 Mikołajewice, un village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Silésie
 Mikołajewice, un village.